Иван Трусов:
 Трусов, Иван Ильич (1909—1996) — советский военачальник, генерал-майор